XM steht für:
 Citroën XM, ein Modell des Autoherstellers Citroën
 Minolta XM, eine Spiegelreflexkamera des japanischen Herstellers Minolta
 Extended Module, ein Dateiformat für Trackermodule zum Speichern von Musik; siehe XM (Dateiformat)
 J-Air, japanische Fluggesellschaft (IATA-Code)
 Pel-Air, australische Fluggesellschaft (IATA-Code)
 XM Radio, einen Satellitenradiosender in den USA

 

XM